Brassaï (1899–1984) eredeti nevén Halász Gyula, fotóművész
 Brassai, régi magyar családnév